Флаг муниципального образования Курга́нинский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2178.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, вдоль верхнего края полотнища расположена неровная голубая полоса, изображающая небо над горами; полотнище имеет голубую кайму по периметру; часть каймы полотнища, примыкающая к голубой полосе, имеет зелёный цвет; на кайме — десять жёлтых восьмиконечных звёзд (три вверху, три внизу, две и две — по сторонам). Основная зелёная часть полотнища несёт изображения стилизованного потока и под ним — коня с горнами на попоне; эти изображения выполнены в белом, голубом и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг Курганинского района разработан на основе герба района.

Положение района, окружающего город Курганинск, подчёркнуто геральдической фигурой — каймой. Золотые звезды, украшающие кайму, символизируют сельские поселения, объединённые общей территорией района.

О названии района говорят зелёные курганы на фоне чистого голубого неба, вдоль которых течёт река Лаба.

Серебряный конь из герба города, стоящий в величественной позе — символизирует казацкую храбрость, удаль, стремительность, ловкость. Попона коня с изображением музыкальных труб говорит о величии и красоте кубанской земли, а также музыкальности, песенности, без которых трудно представить быт казаков Кубани.

Зелёный цвет символизирует свободу, надежду, изобилие и значимость сельского хозяйства в жизни района. Зелёный цвет — традиционный символ жизни и возрождения, природы и здоровья.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта.

См. также

Примечания